Proklad (prokládání, proložení) je pojem s obecným významem. 

V konkrétních oborech může mít jako termín tento význam: 
 Prokládání videa – způsob kódování televizního signálu
 Prokládání (rastrová grafika) – způsob uložení rastrového obrázku do souboru tak, aby byl zobrazený celý už v průběhu stahování
 Proklad spojů – způsob koordinace jízdních řádů dvou nebo více linek veřejné dopravy
 Proložené písmo – zvýraznění textu vložením mezer mezi písmena uvnitř slova
 Proložená sazba – rozšíření mezery mezi řádky v tištěném textu
 Proklad řádků – svislý odstup mezi dvěma řádky
 Proklad vinutí – vrstva izolantu mezi jednotlivými vinutími nebo vrstvami vinutí transformátoru (tlumivky, solenoidu)